Дми́трий Башка́тов: Башкатов, Дмитрий Викторович (род. 1984) — российский боксёр.
 Башкатов, Дмитрий Николаевич (1930—2014) — советский и российский геолог-буровик.